Face Off — совместный студийный альбом рэпера Bow Wow и R&B-певца Омариона, выпущен 11 декабря 2007 года в Соединенных Штатах на лейбле Columbia Records. В первую неделю было продано 107 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на 11-м месте в Billboard 200.

Первый сингл с альбома — «Girlfriend», второй сингл — «Hey Baby (Jump Off)».

В феврале 2008 года альбом получил сертификат золотого диска от RIAA.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Омариона
Альбомы Bow Wow
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом